Fysieke plaatsen
 Forum (Romeinse Rijk), een plein in het centrum van een oude Romeinse stad 
 Forum Romanum is het centrale marktplein, dat uitgroeide tot het politieke hart van het Oude Rome
 Romeins Forum Lahnau-Waldgirmes, een voormalige Romeinse stad in Duitsland
 Mosae Forum, een winkel- en kantorencomplex in Maastricht
 Forum Groningen, een gebouw in Groningen
 World Forum, congres- en expositiegebouw in Den Haag
 The Hague World Forum, een wijk in Den Haag
 Forum (Luik), een concertzaal in Luik
 Forum København, Forum København is een grote indoorhal die gebruikt wordt voor concerten en exposities
 Forum (metrostation), een metrostation in Kopenhagen nabij Forum København
 Forum (Helsinki), een groot overdekt winkelcentrum in Helsinki
 The Forum, een multifunctionele indoorarena in Inglewood in de Verenigde Staten

Instellingen
 Forum (uitgeverij)
 Forum voor Democratie, politieke partij
 Forum (instituut), voormalig instituut voor multiculturele vraagstukken
 Forum-Bank NV, een dochter van de failliete bank Teixeira de Mattos

Abstracte begrippen
 Internetforum, een discussieruimte op internet
 Panel (forum), een groep van experts of deskundigen, bijvoorbeeld ten behoeve van een vraag- en antwoordsessie of discussie over een bepaald onderwerp, of een groep die geraadpleegd kan worden over een dienst of een product
 Forum (televisieserie)
 Forum (recht), zowel de plaats waar het gerecht zetelt als het gerecht in abstracto. Via de glossatoren is de term forum voor bevoegd rechter (forum competens) in de Europese rechtstaal ingeburgerd

Tijdschriften
 Forum (literair tijdschrift)
 Forum (architectuurtijdschrift)
 Forum (opinieweekblad)